PTP peut désigner :
 Parti des travailleurs et du peuple, un parti politique sénégalais ;
 Parti togolais du progrès, un parti politique togolais ;
 Partenariat transpacifique, un accord de libre-échange ;
 Prière du temps présent, au sein de l'Église catholique ;
 Aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes, selon le code AITA des aéroports ;
 Picture Transfer Protocol, protocole utilisé pour imprimer des photos à partir d'un appareil photo sans passer par un ordinateur ; il est utilisé dans la norme PictBridge ;
 Paid-to-promote, un système de publicité sur l'internet ;
 Precision Time Protocol, un protocole permettant de synchroniser les horloges des systèmes informatiques ;
 Projet de transition professionnelle, un dispositif de formation en France (aussi appelé « CPF de transition », remplaçant le CIF).